Таймураз Владимирович Санакоев (; род. ) — профессор, кандидат технических наук, советский и югоосетинский изобретатель, заслуженный изобретатель Грузинской ССР (единственный в Южной Осетии), Лауреат Государственной премии ГССР в области науки и техники при Совете Министров, один из основателей завода «Электровибромашина». Соавтор 9 авторских свидетельств на изобретения, более 40 научных работ, 4 монографий, специалист Академии наук СССР (1968—1988).

Биография 
Родился в городе Сталинир (ныне Цхинвал), в семье известного революционера и государственного деятеля Владимира (Серго) Аржевановича Санакоева 26 февраля 1932 года.

В 1956 году окончил Тбилисский Политехнический институт по специальности «горная электромеханика».

В 1967 году — в связи с досрочной защитой кандидатской диссертации закончил очную аспирантуру Московского института машиноведения АН СССР по специальности «динамика и прочность машин».

В 1956—1958 годах работал в г. Сталино (ныне — г. Донецк) начальником ремонтно-монтажного участка Шахтоуправления им. Феликса Кона.

В 1958-1966 годах работал в г. Сталинир на заводе «Электровибромашина» на должности главного конструктора.

C 1967 года — профессор кафедры «Технологические машины и оборудование» Юго-Осетинского государственного университета им. А. А. Тибилова.

Изобретения 
Принял участие как соавтор в создании следующих изобретений:
 А.с. № 372392, «Способ подвески виброизолированной машины». Зарегистрирована 14.12.72. Соавторы : Кочиев А.У. Кочиев Г.В. Санакоев Т.В. Сванидзе В.С. Хвингия М.В.
 А.с. № 374179, «Виброплощадка с продольно-горизонтальными колебаниями». Зарегистрировано 28.12.72 Соавторы : Кочиев Г.В. Санакоев Т.В. Сванидзе В.С. Хвингия М.В.
 А.с. № 374180, «Упругая система вибрационной машины». Зарегистрировано 28.12.72 Соавторы : Кочиев А.У. Кочиев Г.В. Санакоев Т.В. Сванидзе В.С. Хвингия М.В.
 А.с. № 656837, «Упругая система вибрационной машины». Зарегистрировано 21.12.78  Соавторы : КОЧЛАЕВ АМБРОС ВАСИЛЬЕВИЧ, САНАКОЕВ ТЕЙМУРАЗ ВЛАДИМИРОВИЧ, КОЧИЕВ ГЕОРГИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, ХВИНГИЯ МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ, СВАНИДЗЕ ВАЛЕРИЙ САМСОНОВИЧ
 А.с. № 653110, «Виброплощадка для уплотнения преимущественно бетонных смесей». Зарегистрировано 28.11.78 Соавторы : ПАРЦХАЛАДЗЕ РЕВАЗ ИВАНОВИЧ, ХВИНГИЯ МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ, СВАНИДЗЕ ВАЛЕРИЙ САМСОНОВИЧ, КОЧИЕВ ГЕОРГИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, САНАКОЕВ ТЕЙМУРАЗ ВЛАДИМИРОВИЧ
 А.с. № 649477, «Электромагнитный вибровозбудитель колебаний». Зарегистрировано 04.11.77 Соавторы : ЛОБАШЕВ ЮРИЙ БОРИСОВИЧ, СЫРНЕВ АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВИЧ, ОРЛОВ БОРИС ДМИТРИЕВИЧ, БОЯРИНОВ НИКОЛАЙ СЕРГЕЕВИЧ, ПОСТЕЛЬГА ВАСИЛИЙ НИКИТОВИЧ, КОЧИЕВ ГЕОРГИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, САНАКОЕВ ТАЙМУРАЗ ВЛАДИМИРОВИЧ
 А.с. № 750177, «Упругая система вибрационной машины». Зарегистрировано 28.03.1980. Соавторы : АРСОЕВ ГЕОРГИЙ ГЕОРГИЕВИЧ, БАЛАБАТЬКО ЛЕОНИД КАРПОВИЧ, ГАБАРАЕВ ФЕЛИКС АНДРЕЕВИЧ, КОЧИЕВ ГЕОРГИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, САНАКОЕВ ТАЙМУРАЗ ВЛАДИМИРОВИЧ
А.с. № 1122372  "Электромагнитный возбудитель колебаний". Зарегистрировано 1982, 07, 26 Соавторы : ЛОБАШЕВ ЮРИЙ БОРИСОВИЧ, ГАЕВСКИЙ БОРИС ГЕОРГИЕВИЧ, СЫРНЕВ АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВИЧ, ОРЛОВ БОРИС ДМИТРИЕВИЧ, ПОСТЕЛЬГА ВАСИЛИЙ НИКИТОВИЧ, САНАКОЕВ ТАЙМУРАЗ ВЛАДИМИРОВИЧ
 А.с. № 1535644, «Электромеханический вибровозбудитель». Зарегистрировано 15.07.1987. Соавторы : СВАНИДЗЕ ВАЛЕРИЙ САМСОНОВИЧ, ЧЕЛИДЗЕ МЕРАБ АКАКИЕВИЧ,, ХВИНГИЯ МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ, САНАКОЕВ ТЕЙМУРАЗ ВЛАДИМИРОВИЧ, ГАССЕЕВ АМИРАН ФЕДОРОВИЧ, ГАЕВСКИЙ БОРИС ГЕОРГИЕВИЧ
 А.с. № 1748882, «Электромеханический вибратор». Зарегистрировано 02.01.1992. Соавторы : СВАНИДЗЕ ВАЛЕРИЙ САМСОНОВИЧ, ХВИНГИЯ МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ, САНАКОЕВ ТЕЙМУРАЗ ВЛАДИМИРОВИЧ, ГАССЕЕВ АМИРАН ФЕДОРОВИЧ, ГАЕВСКИЙ БОРИС ГЕОРГИЕВИЧ

Научные труды 
 Повышение устойчивости работы электровибрационных машин. // «Обогащение руд». — № 4. — , 1961.
 Теоретическое и экспериментальное определение области устойчивых и неустойчивых колебаний электровибрационных машин. //Бюллетень НТИ. — , 1962.
 Устойчивость рессорной системы электровибрационных машин. // «Обогащение руд». — № 4. — , 1964.
 Динамика виброударной площадки с электромагнитным приводом. // «Машиностроение». — : издательство АН СССР, 1965.
 Динамика двухмассовой вибоударной системы, изолированной от опоры упругой связью. // «Машиностроение». — № 5. — : издательство АН СССР, 1966.
 Устойчивость периодических режимов виброударной площадки с электромагнитным. приводом. // «Машиностроение». — № 2. — : издательство АН СССР, 1967.
 Динамика и устойчивость одномассовой виброударной системы с учетом вязкого сопротивления. // «Учёные записки ЮОГПИ». — Цхинвали, 1968.
 Вибромашина. — Цхинвали: «Ирыстон», 1968.
 Некоторые результаты экспериментального исследования горизонтальной виброплощадки с ограничителем. // «Механика машин». — : издательство АН СССР, 1969.
 Устойчивость периодических режимов движения двухмассовой колебательной системы со взаимным соударением масс. // Механика машин. — «Сообщения АН Грузинской ССР». — Т. 53. — , 1969.
 Динамика трехмассовой виброударной системы. // «Учёные записки ЮОГПИ». — Цхинвали, 1970.
 Вибрационная площадка для изготовления бетонных и железобетонных изделий малых габаритов. // «Бюллетень НТИ». — № 13. — , 1971.
 Устойчивость периодических виброударных режимов движения трехмассовой колебательной системы. // Сб. «Механика машин». — АН Грузинской АН ССР, 1974.
 Эффективность внедрения электровибрационной техники на примере завода «Запорожсталь». // Бюллетень НТИ. — № 13. — , 1974.
 Оптимальная подвеска рабочего органа вибромашины. // Бюллетень НТИ. — № 5. — , 1976.
 Проектирование и расчет электровибрационных машин. — Цхинвали: «Ирыстон», 1983.
 К анализу виброударных систем. // Сборник «Механика машин». — : АН Грузинской ССР, 1980.
 Очерки истории завода Электровибромашина. // Цхинвал: «Ирыстон», 1983.
 Анализ и синтез режимов работы элекровибромашин. — Издательство Владикавказского научного центра РАН, 2006.
 Малогистерезисная упругая система электровибрационных машин. // «Учёные записки ЮОГУ». — «Ирыстон», 2007.
 Глапирование рабочего органа вибрационных машин. // «Учёные записки ЮОГУ». — «Республика», 2011.
 Эффективность виброударного метода уплотнения. // «Учёные записки ЮОГУ». — 2013 (в печати).
 Исследование электромагнитных процессов в воздушном зазоре вибровозбудителя. // «Учёные записки ЮОГУ». — 2013 (в печати).

Семья 
 Жена — Лора Александровна Плиева.
 Сын — Владимир.
 Сын — Александр.
Внук — Аржеван.

Награды и звания 
Советские государственные награды и звания:
 Почетная грамота Исполком Совета депутатов трудящихся Юго-Осетинской автономной области. Сталинир, 8 мая 1961.
 Диплом I степени Совета Министров Грузинской ССР N321 от 18 мая 1984.
 Звание «Ветеран труда». Постановление Исполкома Юго-Осетинского областного Совета народных депутатов 5 октября 1985.
 Диплом II степени Совета Министров Грузинской ССР N273 от 7 мая 1987.
 Звание «Заслуженный изобретатель Грузинской ССР». Указ Президиума Верховного Совета ГССР от 23 декабря 1988 года.
 Медаль «Отличник изобретательства». Постановление Президиума Центрального Совета ВОИР от 23 июня 1982 года.
 Медаль «Отличник изобретательства». Постановление Президиума Центрального Совета ВОИР от 20 июня 1982 года.
 Медаль «Отличник изобретательства». Постановление Президиума Центрального Совета ВОИР от 19 июня 1987 года.

Юго-Осетинские государственные награды и звания:
 Звание «Заслуженный деятель науки Республики Южная Осетия». Указ Президента Республики Южная Осетия от 31 января 2001 года.
 Медаль «За доблестный труд». Указ Президента Республики Южная Осетия от 26 марта 2001 года.

Ссылки 
 Санакоев Таймураз Владимирович — Очерки истории завода «Электровибромашина»: (К 25-летию основания) / Кочиев К. Д., Санакоев Т. В. 88 с. 4 л. ил. Цхинвали, «Ирыстон», 1983.
 Санакоев Таймураз Владимирович — Изобретатель — новатор, ученый-педагог, газета «Южная Осетия», № 80 от 3 июля 2012 года.

Изобретатели СССР
Заслуженные изобретатели Грузинской ССР
Лауреаты Государственной премии Грузинской ССР